Улица Бальзака — ряд улиц, названных в честь Оноре де Бальзака.

Казахстан
 Улица Бальзака — улица в Алма-Ате.

Украина
Улица Бальзака — улица в Днепре.
Улица Бальзака — улица в Донецке.
Улица Бальзака — улица в Житомире.
Улица Оноре де Бальзака — улица в Киеве.
Улица Бальзака — улица в Кривом Роге.
Улица Бальзака — улица во Львове.

Франция 
  — улица в Париже.